Bintou Dembélé (née en 1959), femme politique malienne
Bintou Dembélé (née en 1975), danseuse et chorégraphe française